Das Double ist der Titel von
 Das Double (1975), bulgarisches Filmdrama von Ilja Weltschew
 Das Double (1993), deutsche Filmkomödie von Ralf Huettner

Siehe auch:
 The Double
 Double